Sind ou sindh peuvent faire référence à :
 Le Sindh ou Sind est l’une des quatre provinces du Pakistan.
 Le Sindh (ou Sindhu) est une graphie antique du fleuve asiatique Indus.
 Le Sindh un sous-affluent du Gange en Inde.

Homonymie de toponyme